Географічні об'єкти

 П'єрр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 П'єрр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос

Див. також 

 П'єр